Lünenborg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lünenborg (1907–1972), deutscher Architekt und Innenarchitekt
 Hans Lünenborg (1904–1990), deutscher Maler und Glaskünstler
 Ignaz Lünenborg (1897–1976), deutscher Politiker (ZENTRUM, CDU)
 Margreth Lünenborg (* 1963), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Journalismuslehrerin

Siehe auch:
 Lüneburg (Begriffsklärung)